Сентенера () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Занимает площадь 17,42 км². Население — 105 человек.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Гвадалахары